Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1993./94.

3. Zagrebačka liga  

Klubovi koji se danas nalaze na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Istok 

 Izvori:  
 Platinasti jubilej ZNS-a

Jug 

 Izvori:  
 Platinasti jubilej ZNS-a

Zapad 

 Izvori:  
 Platinasti jubilej ZNS-a

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Grupa Koprivnica 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

3. međimurska liga 
Također i pod nazivom 3. ŽNL Međimurska.

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 

1993-94
 7